Raport Jägera – dokument sporządzony przez Karla Jägera, dowódcy Einsatzkommando 3 (EK 3), będący zestawieniem danych dotyczących przeprowadzonych przez jego oddział (Rollkommando Hamann) egzekucji na Litwie do dnia 1 grudnia 1941 roku. Uznawany za najbardziej dokładny dokument opisujący działalność tego typu jednostek na terenach zajętych przez wojska niemieckie podczas Operacji Barbarossa.

Historia 
Zawierający 9 stron dokument został przygotowany w pięciu kopiach, lecz do obecnych czasów przetrwała tylko jedna kopia, która jest obecnie przechowywana w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie. Wolumin ten został odkryty przez Armię Czerwoną w 1944 roku na wyzwolonej Litwie, lecz nie został on upubliczniony podczas procesów zbrodniarzy niemieckich. Dopiero w 1963 roku podczas procesu in absentia Hansa Globke w NRD, radzieckie MSZ udostępniło dokument Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych.

Jego treść została upubliczniona w 1965.

Dane zawarte w raporcie

Przypisy

Bibliografia 
 

Raporty
Einsatzgruppen
Zagłada Żydów na Litwie